Hoover (Alabama), een stad in de Amerikaanse staat Alabama
 Hoover Dam, een dam in de Verenigde Staten
 Herbert Hoover, 31e president van de Verenigde Staten
 J. Edgar Hoover, eerste directeur van de FBI
 Hooverphonic, een Belgische band
 Hoover (bedrijf), Amerikaans producent van stofzuigers
 Hoover (band), Amerikaanse band uit de jaren '90

Zie ook
 Hover (doorverwijspagina)
 hovercraft, soort schip, ten onrechte soms uitgesproken en geschreven als hoovercraft